Podgora ist der Name folgender Orte:

in Bosnien und Herzegowina:
 Podgora (Breza), Dorf bei Breza
 Podgora (Fojnica), Dorf bei Fojnica
 Podgora (Milići), Dorf in der Gemeinde Milići 

in Kroatien:
 Podgora, Badeort bei Makarska
 Podgora (Dubrovnik-Neretva), Dorf in der Gemeinde Dubrovačko primorje in der Gespanschaft Dubrovnik-Neretva
 Podgora (Krapina-Zagorje), Dorf in der Gemeinde Kumrovec in der Gespanschaft Krapina-Zagorje

in Montenegro:
 Podgora (Cetinje), Dorf in der Gemeinde Cetinje
 Podgora (Žabljak), Dorf in der Gemeinde Žabljak

in Polen:
 Podgóra (Piaseczyński), Dorf im Powiat Piaseczyński
 Podgóra (Radomski), Dorf im Powiat Radomski

in Slowenien:
 Podgora (Dobrepolje), Dorf in der Gemeinde Dobrepolje
 Podgora (Ravne na Koroškem), Dorf in der Gemeinde Ravne na Koroškem
 Podgora (Šmartno ob Paki), Dorf in der Gemeinde Šmartno ob Paki
 Podgora (Straža), Dorf in der Gemeinde Straža
 Podgora pri Dolskem, Dorf in der Gemeinde Dol pri Ljubljani
 Podgora pri Ložu, Dorf in der Gemeinde Loška Dolina
 Podgora pri Zlatem Polju, Dorf in der Gemeinde Lukovica
 Dolenja Podgora, Dorf in der Gemeinde Črnomelj
 Gorenja Podgora, Dorf in der Gemeinde Črnomelj